Astghik, na mitologia arménia, era a deusa de beleza, ela era filha de Aramazd e se casou com o rei Vaagênio.

Mitologia 
Aramazd era o principal deus da Arménia, era chamado de Arquiteto do Universo, Criador dos Céus e da Terra. Sua esposa se chamava Sandaramet. Ele era o pai dos outros deuses. Ele tinha várias filhas, dentre as quais Anahit, que correspondia à deusa grega Ártemis, e era a mãe da castidade, Astghit e a terceira, Nané ou Nooné, deusa da invenção.

Astghik era a deusa da beleza e a personificação da Lua, correspondente à deusa fenícia Astarte. Seu marido era Vaagênio, que teve um nascimento milagroso, era chamado Vishapakagh, o matador de dragões, livrou a Arménia dos monstros e foi deificado por causa de seu valor.

Deidades da Lua
Mitologia arménia